Godišnja doba, periodi u kojima vlada različita klima.
 Četiri godišnja doba (Vivaldi), naziv četiri koncerta za violinu Antonija Vivaldija
 Godišnja doba (Haydn), (Die Jahreszeiten) - oratorij Josepha Haydna
 Četiri godišnja doba (Piazzolla), naziv četiri tanga Ástora Piazzolle
 Četiri godišnja doba (Bajaga i instruktori), album sastava Bajaga i instruktori